Gunnar Gunnarsson (1889-1975) est un écrivain islandais.
 Gunnar Gunnarson (1918-) est un historien et écrivain suédois.